Baselica ima više značenja:
 Baselica, Massa-Carrara
 Baselica, Parma
 Baselica, Pavia
 Baselica, Piacenza